

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Brany“ beginnt.

Brany 



Branya 
 Branyan, Tyrone (* 1956), US-amerikanischer Basketballspieler
 Branyas Morera, Maria (* 1907), spanische Altersrekordlerin